Бреус Семен — український державний діяч 17-го століття.
 Бреус Сергій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бреус Сергій Петрович — український плавець.
 Бреус Яків Георгійович — майор радянської армії, учасник радясько-фінської та німецько-радянської воєн.